Termenul „Regnitz” se poate referi la:

Regnitz râu din Bavaria, afluent al lui Main
Regnitz (Saale) două râuri unul la sud de Hof (Saale), Bavaria și un pârâu, ambele se varsă în Saale